Als Gymnasialkirche werden bezeichnet:
 Kirche zum heiligen Kreuz (Gliwice), Polen
 Gymnasialkirche zu Meppen, Niedersachsen, Deutschland
 Kleine Kirche (Osnabrück), Niedersachsen, Deutschland
 Gymnasialkirche (Recklinghausen), Nordrhein-Westfalen, Deutschland